Эве́нск — посёлок городского типа, административный центр Северо-Эвенского района и соответствующего ему городского округа Магаданской области России.

Статус посёлка городского типа — с июля 1962 года.

География 
Расположен на реке Большая Гарманда, между реками Большая Гарманда и Малая Гарманда, на берегу залива Шелихова, западнее бухты Пенжина и полуострова Тайгонос в Наяханской губе Охотского моря.

История 

18 апреля 1951 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР центром Северо-Эвенского городской округа становится село Эвенск, которому в июле 1962 года присваивается статус поселок городского типа.

Возник в связи с произошедшим наводнением в селе Наяхан, которое было центром района. После этого всех жителей перевезли в новообразованный посёлок Эвенск.

В советское время в посёлке были школа, несколько детских садов, ДЮСШ, районный дом культуры, рыбзавод, пекарня, завод по обработке металлов (Кубака).

После перестройки жители стали покидать посёлок. Заводы закрылись, школа и школа-интернат были объединены, остался только один детский сад.

Население

Экономика 
В Эвенске действуют — школа, аэропорт, дом культуры, детский сад, районная и поселковая администрации, хлебопекарня, краеведческий музей, школа искусств, центр детского творчества, почта, спортивная школа, отделение «Сбербанка», магазины и др. Все трудоспособное население занято в данных предприятиях.

Несмотря на вечную мерзлоту и короткое лето, почти все проживающие в посёлке люди имеют свои земельные участки для подсобного хозяйства, на которых выращивают картофель и другие сельскохозяйственные культуры. В закрытом грунте выращиваются помидоры и огурцы.
Также население занято рыболовством, оленеводством, собирательством (ягод, грибов), охотой.

С 2021 года начата программа масштабной реновации территории поселка, на которую планируется направить 1 млрд рублей.

Примечания 

Посёлки городского типа Магаданской области
Районные центры Магаданской области